Sperati ist der Familienname folgender Personen:
 Jean de Sperati (1884–1957), Kunstfälscher
 Sara Sperati (* 1956), italienische Schauspielerin